

Гришино — присілок, Великоустюзький район, Вологодська область
 Гришино — присілок, Дмитровський міський округ, Московська область
 Гришино — село, Зоринський район, Алтайський край
 Гришино — село, Молчановський район, Томська область
 Гришино — присілок, Совєтський район, Марій Ел
 Гришино — село, Янтіковський район, Чувашія

Див. також 
 Гришине
 Нове Гришино

ru:Гришино